Stachowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexej Stachowitsch (1918–2013), österreichisch-russischer Autor, Pädagoge und Pfadfinder
 Kira Stachowitsch, österreichische Journalistin und Zeitschriftengründerin
 Michail Alexandrowitsch Stachowitsch (1861–1923), russischer Politiker

Siehe auch:
 Stachowicz

ru:Стахович